Molekulska formula -{C16H12O5}- se može odnositi na:

 5-O-Metilgenistein
 Acacetin
 Biohanin A
 Kalikozin
 Genkvanin
 Glicitein
 Oroksilin A
 Parietin
 Prunetin
 Retuzin (izoflavon)
 Vogonin